Amaurobioides är ett släkte av spindlar. Amaurobioides ingår i familjen spökspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spökspindlar
Amaurobioides